Almorrana puede referirse a:
 Enfermedad rectal hemorroides
 el nombre común de la planta Scilla peruviana'''''

Arabismos